Zener je příjmení více osobností:

 Karl Zener (1903–1964) – americký psycholog, spoluautor Zenerových karet
 Clarence Zener (1905–1993) – americký fyzik, po němž je pojmenována Zenerova dioda a jeho jméno nese i Zenerova cena

Podobné:

 Valentina Zenere (* 1997) – argentinská herečka a zpěvačka

Externí odkazy